Longvilliers ist der Name folgender Orte:

 Longvilliers (Pas-de-Calais), französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Longvilliers (Yvelines), französische Gemeinde im Département Yvelines

Longvilliers ist der Familienname folgender Personen:
 Phillippe de Longvilliers de Poincy (1583–1660), französischer Gouverneur